Тапани Саммалвуо (, род. 31 мая 1975, Риихимяки) — финский , международный мастер.

Чемпион Финляндии 1998 и 2005 гг. Победитель чемпионата Финляндии среди молодежи 1995 г.

В составе сборной Финляндии участник пяти шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998, 2002 и 2008 гг.), командных чемпионатов Европы (1999, 2003, 2005, 2011 и 2015 гг.), командных турниров северных стран и командных первенств мира среди студентов.

В 1995 году представлял Финляндию в турнире северных стран (соревнование имело статус зонального турнира).

Книга 
 Tapani Sammalvuo: The English Attack. Gambit, 2004. .

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам